O Diário de Penápolis é um jornal diário da cidade de Penápolis.

Há 15 anos em sua forma impressa, pode também ser acessado em sua versão digital.

Ligações externas
Site oficial

Jornais de São Paulo (estado)
Penápolis